Botha steht für:

 Botha, südafrikanischer Familienname
 (1354) Botha, ein Asteroid
 Blackburn Botha, ein britischer Seeaufklärer und Torpedobomber
 HMS Botha, ein Zerstörer der Almirante-Lynch-Klasse

Siehe auch:
 Bota